Новиковский сельский округ

Рязанская область 

 Новиковский сельский округ Спасского района (до 2006 года)

Сахалинская область 

 Новиковский сельский округ Корсаковского района (упразднён)

Томская область 

 Новиковский сельский округ Асиновского района (упразднён)